Dieser Artikel behandelt die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Qualifikation 

Die USA qualifizierten sich erwartungsgemäß für die WM 2002. Zu Beginn der Zwischenrunde hatte man zwar Probleme gegen Guatemala und Costa Rica, konnte sich aber dennoch als Erster für die Endrunde qualifizieren.

In der Endrunde tat man sich ebenfalls hin und wieder mit vermeintlich kleinen Gegnern schwer, man konnte sich aber dennoch als Drittplatzierter qualifizieren.

Zwischenrunde:

Endrunde:

US-amerikanisches Aufgebot

Spiele der US-amerikanischen Mannschaft

Vorrunde 

Im ersten Spiel wurden die favorisierten Portugiesen mit 3:2 geschlagen. Nach einer etwas glücklichen 3:0-Führung konnte der Sieg knapp über die Zeit gerettet werden. Im dritten Spiel gab es gegen die bereits ausgeschiedenen Polen eine glatte Niederlage. Die polnische Mannschaft, die zuvor von Portugal deutlich mit 4:0 geschlagen worden war, spielte wie entfesselt und verhinderte beinahe die sicher geglaubte Achtelfinalteilnahme. Da aber Südkorea Portugal schlug, reichte es für die USA zum zweiten Platz.

Finalspiele 

Gegner im Achtelfinale war ausgerechnet der Nachbar Mexiko. Die USA setzten sich etwas überraschend in diesem Prestigeduell mit 2:0 durch.

Endstation war das Viertelfinale. Obwohl die Amerikaner über weite Strecken feldüberlegen waren und auch die besseren Torchancen hatten, gewann Deutschland mit 1:0. Garant für den knappen Sieg war wieder einmal Oliver Kahn.

2002
Vereinigte Staaten